Чемпионат России по регби 1993 года проводился с 2 мая по 4 октября. Чемпионом в первый раз стал клуб «ВВА им. Гагарина».

Формат турнира 
Турнир проводился по круговой системе в 2 круга, чтобы разыграть чемпионство и медали.

Чемпионат

Ссылки 
 Союз регбистов России
 Профессиональная регбийная лига
 Все о регби на русском языке
 Вся статистика русского регби

Чемпионаты России по регби
1993 год в регби
Чемпионаты России в 1993 году